Gojlo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Kutina, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 449 stanovnika te 167 obiteljskih kućanstava prema popisu iz 2001.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji